Pizzetti ist der Familienname folgender Personen:

 Gianluigi Pizzetti (* 1953), italienischer Schauspieler
 Ildebrando Pizzetti (1880–1968), italienischer Komponist
 Paolo Pizzetti (1860–1918), italienischer Geodät, Astronom und Geophysiker

Pizzetti steht für:
 Pizzetti (Mondkrater)